Гран-при Аргентины  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1955 года. Автогонки прошли 6 января 1955 года на трассе Буэнос-Айрес.

Гонка 

|}

Круги лидирования
Хуан-Мануэль Фанхио 65 кругов (1-2, 26-34, и 43-96)
Альберто Аскари 14 кругов (3-5 и 11-21)
Хосе-Фройлан Гонсалес 9 кругов (6-10 и 22-25)
Харри Шелл 6 кругов (35-40)
Роберто Мьерес 2 круга (41-42)

Обмен машинами
Машина № 12: Хосе-Фройлан Гонсалес (60 кругов), Нино Фарина (20 кругов) и Морис Трентиньян (16 кругов). Они разделили 6 очков за второе место.
Машина № 10: Нино Фарина (50 кругов), Умберто Мальоли (22 круга) и Морис Трентиньян (22 круга). Они разделили 4 очка за третье место.
Машина № 8: Ханс Херрман (30 кругов), Карл Клинг (30 кругов) и Стирлинг Мосс (34 круга). Они разделили 3 очка за четвёртое место.
Машина № 28: Харри Шелл (50 кругов) и Жан Бера (38 кругов).
Машина № 22: Луиджи Муссо (50 кругов), Серджо Мантовани (20 кругов) и Харри Шелл (13 кругов).
Машина № 20: Серджо Мантовани (30 кругов), Жан Бера (14 кругов) и Луиджи Муссо (10 кругов).
Машина № 26: Клемар Буччи (30 кругов), Харри Шелл (14 кругов) и Карлос Мендитеги (10 кругов).
Машина № 36: Эудженио Кастеллотти (20 кругов) и Луиджи Виллорези (15 кругов).

Этому Гран-при принадлежит звание самой горячей гонки Формулы-1, 40 °C. Этот рекорд был повторён дважды на Гран-при США-Запад 1984 года и Гран-при Бахрейна 2005 года.

Из-за экстремальных условий только Хуан-Мануэль Фанхио и Роберто Мьерес проехали сами от старта до финиша, не передавая машину другим гонщикам.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Аргентины